Ártemis — deusa da vida selvagem e da caça,  na mitologia grega
 Artemis (DC Comics)
 Ártemis (Piracicaba) — distrito brasileiro no estado de São Paulo
 Artemis Fowl — série de livros
 105 Artemis — asteroide
 Programa Artemis — programa espacial da NASA

Ver também 

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos